Adoneu com a sobrenom de Baccus
 Adoneu com a variació d'Adonis (mite), usat pels poetes llatins